Кагава Кагэки (25 мая 1768 — 26 апреля 1843) — японский поэт периода Эдо.

Родился в Тоттори, в семье бедного самурая Араи. С детских лет изучал поэзию. В четырнадцать лет написал комментарий к антологии XIII века «Хякуниниссю».

Начиная с 1793 г., учился поэзии в Киото под предводительством поэта школы Нидзё Кагавы Кагэмото, который впоследствии даже усыновил своего ученика (отсюда его фамилия Кагава).

В 1796 г. Кагэки познакомился с семидесятилетним мэтром поэзии Одзавой Роаном, на которого произвёл хорошее впечатление своим мастерством. Роан часто давал парню очень дельные профессиональные советы и одновременно был его самым жестоким критиком.

Кагэки создал собственный стиль поэзии жанра танка, характерными чертами которого были изысканная литературная речь и отсутствие архаизмов, использование которых в современной поэзии он остро критиковал. Кроме того, Кагэки придерживался стиля поэтов антологии «Кокинсю», которые предпочитали намёки и суггестии в стихотворении, избегая открытого проявления чувств, присущего поэтам «Манъёсю». Основанная Кагэки школа поэзии Кайен (Кайен — один из псевдонимов Кагэки) насчитывала более десяти тысяч учащихся и занимала ведущее место в поэзии вака позднего периода Токутава.

Литературное наследие Кагэки собрано преимущественно в поэтической антологии «Кайенисси» («Ветка из сада багряника», 1828 г.) и в сборнике литературно критических размышлений Кагэки «Канаку тейо», изданной его учеником Итиямой Маюми в 1850 г., то есть уже после смерти поэта.

Примечания

Литература 
 Бондаренко И. П. Роскошь и нищета японской поэзии: японская классическая поэзия в контексте мировой и украинской литературы. — К: Издательский Дом Дмитрия Бураго, стр. 508—509

 中空日記 江戸から名古屋までの1818年の紀行文（奈良女子大学学術情報センター）
Поэты Японии